Die Oberliga war in der Saison 2021/22 die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey. Sie wurde vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) in zwei regionalen Gruppen Nord und Süd ausgespielt. Saisonstart für die Oberliga Nord war der 24. September 2021 und für die Oberliga Süd der 7. Oktober 2021.

Modus 
Beide Staffeln der Oberliga absolvierten jeweils eine Doppelrunde bis zum 13. März 2022, bevor dann anschließend die Pre-Playoffs im Modus „best-of-three“ starteten. Eine Verzahnung des Nordens mit dem Süden war ab dem Achtelfinale vorgesehen, das ab dem 18. März 2022 begann. Die Spiele ab dem Achtelfinale fanden im Modus „best-of-five“ statt. Der Meister der Oberliga-Saison 2021/2022 stand spätestens nach Spiel fünf der Finalserie am 1. Mai 2022 fest.

Updates zur laufenden Saison 
15. Februar 2022: Da der bisher geplante Spielplan aufgrund vieler Spielausfälle nicht mehr einzuhalten war, wurde dieser nach einer Beratung der Clubs und der Ligaleitung entsprechend angepasst. So wurden für die Oberliga Nord noch drei weitere und für die Oberliga Süd ein zusätzlicher Spieltag für Nachholspiele angesetzt. Des Weiteren mussten alle Clubs für das Erreichen der Playoffs mindestens 75 Prozent aller angesetzten Partien absolviert haben.

25. Februar 2022: Aufgrund der bereits wettbewerbsverzerrten Tabellenstände und der Gefahr einer Verschlechterung der ökonomischen Situation mancher Oberligisten, wurde der Abstieg aus der Liga zum Saisonende ausgesetzt. Die entsprechend geplanten Abstiegsrunden entfielen ersatzlos. Die Aufstiegsrunden aus den untergeordneten Ligen und in die DEL2 fanden hingegen wie geplant statt.

Oberliga Nord

Teilnehmer 
An der Oberliga Nord nahmen die 13 Mannschaften des Vorjahres sowie die Moskitos Essen teil.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), T = Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, PPS = Punkte pro Spiel

;

Pre-Playoffs 
Die Pre-Playoffs zur Teilnahme am Achtelfinale wurden am 15. und 16. März 2022 im Modus „Best-of-Two“ durchgeführt. Die jeweiligen Sieger der beiden Paarungen qualifizierten sich für das Achtelfinale und für die Verlierer war die Saison beendet.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Oberliga Süd

Teilnehmer 
Die Oberliga Süd startete mit 12 Mannschaften in die Saison, nachdem alle sportlich qualifizierten Mannschaften das Zulassungsverfahren überstanden hatten. Einziger Abgang war der Aufsteiger in die DEL2, VER Selb.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), N = Niederlagen (0 Punkte), T = Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, PPS = Punkte pro Spiel

;

Pre-Playoffs 
Die Pre-Playoffs zur Teilnahme am Achtelfinale wurden am 11., 13. und 15. März 2022 im Modus „Best-of-Three“ durchgeführt. Die jeweiligen Sieger der beiden Paarungen qualifizierten sich für das Achtelfinale und für die Verlierer war die Saison beendet.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Playoffs 
Nach Abschluss der Pre-Playoffs wurden die Playoffs durchgeführt, um den Oberligameister 2022 sowie den sportlich qualifizierten Aufsteiger zur DEL2 zur Saison 2022/23 zu ermitteln. Die jeweiligen Runden im Rahmen der Playoffs wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen. Die Playoffs begannen am 18. März 2022. Der Sieger der Playoffs war Oberligameister der Saison 2021/22 und der bestplatzierte deutsche Club qualifizierte sich sportlich für die DEL2 zur Saison 2022/23.

Turnierbaum

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wurde im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel fand beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselte das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Die Spiele fanden zwischen dem 18. und 27. März 2022 statt.

Die jeweiligen Sieger der acht Paarungen qualifizierten sich für das Viertelfinale der Playoffs und die Verlierer schieden entsprechend aus der Saison aus.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde im Modus Best-of-Five durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel fand beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselte das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Die Spiele fanden zwischen dem 1. und 10. April 2022 statt.

Wenn gleichplatzierte Clubs (z. B. N1, S1) das Viertelfinale erreichten, dann galt in der Saison 2021/22 der Club aus der Oberliga Süd als besser platziert. Die jeweiligen Sieger der vier Paarungen qualifizierten sich für das Halbfinale der Playoffs und die Verlierer schieden entsprechend aus der Saison aus.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde im Modus Best-of-Five durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel fand beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselte das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Die Spiele fanden zwischen dem 12. und 20. April 2022 statt. Ansonsten galt für die Zusammensetzung der Paarungen die gleiche Regelung wie im Viertelfinale.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Finale 
Das Finale wurde im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Der Sieger der Paarung wurde Oberligameister 2022 und war somit sportlich für den Aufstieg in die DEL2 zur Saison 2022/23 qualifiziert. Das jeweils erste Heimspiel fand beim erstgenannten Club statt. Anschließend wechselte das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Wenn zwei gleichplatzierte Clubs (z. B. N1, S1) das Finale erreichten, dann galt in der Saison 2021/22 der Club aus der Oberliga Süd als besser platziert und hatte folglich in der Finalserie das Heimrecht. Die Spiele fanden zwischen dem 22. April und 1. Mai 2022 statt.

Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Die Eisbären Regensburg wurden Deutscher Oberliga-Meister 2022 und waren somit berechtigt, sportlich in die DEL2 aufzusteigen.

Weblinks 
 Oberliga Nord auf der Homepage des DEB.
 Oberliga Süd auf der Homepage des DEB.
 Rahmenterminkalender der Oberliga 2021/22
 Durchführungsbestimmungen zur Oberliga 2021/22 Nord, Süd, Playoffs

Einzelnachweise 

Oberliga 2022
2021
Eishockey (Niederlande)
Sportveranstaltung in den Niederlanden